

Personen 
 Frans Fouquet (1822-1908), sociaal bewogen 'armendokter' en gemeenteraadslid in Maastricht
 Georges Fouquet (1862-1957), een Frans edelsmid, juwelier en sieraadontwerper
 Henri Fouquet (1825-1893), Belgisch architect
 Jean Fouquet (1415 à 1420-circa 1480), Frans schilder en miniaturist
 Nicolas Fouquet (1615-1680), burggraaf van Melun en Vaux, surintendant van Financiën in Frankrijk

Zaken 
 Fouquet (auto), Franse maker van sportauto's
 La Motte-Fouquet, gemeente in het Franse departement Orne (regio Normandië)